

Astronomia 
 11400 Raša – asteroide della fascia principale

Geografia

Croazia 
 Raša – nome croato del fiume Arsa (Regione istriana)
 Raša – nome croato del comune di Arsia (Regione istriana)

Pagine correlate 
 Rasa